Wols, pseudoniem van: Alfred Otto Wolfgang Schulze (1913–1951), Duits fotograaf, kunstschilder en graficus
 Wolfgang Schulze (wielrenner) (1940), Duits wielrenner
 Wolfgang Schulze (taalkundige) (1953), Duits taalkundige